Eighteen (engl.: „achtzehn“) steht für:
 Morris Eighteen, ein Automodell der britischen Marke Morris
 Wolseley Eighteen, ein Automodell der britischen Marke Wolseley
 einen kanadischen Film aus dem Jahr 2005, siehe Eighteen (Film)